Guchengzi bezeichnet:

 Guchengzi (Panshan) (古城子镇), Großgemeinde im Kreis Panshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guchengzi (Dengta) (古城子街道), Straßenviertel der Stadt Dengta in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guchengzi (Wanghua) (古城子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanghua in der chinesischen Provinz Liaoning